Lifeline ou Lifelines peut faire référence à :

Cinéma 
 Lifeline, un film hongkongais de Johnnie To sorti en 1997.

Musique  
 Lifelines: The Jimi Hendrix Story, une compilation de Jimi Hendrix sortie en 1990 ;
 Lifeline, un album de Ben Harper sorti en 2007 ;
 Lifelines, un album de a-ha sorti en 2002 ;
 Lifeline, une chanson du groupe Papa Roach sortie en 2009 ;
 Lifelines, un album d'Andrea Corr sorti en 2011.

Divers 
 Lifeline,  Lifeline : Douce nuit et Lifeline 2, des histoires interactives sur iPhone et Android écrites par Dave Justus
 Lifeline, un bateau de sauvetage en Méditerranée